Nom israélite porté dans la communauté juive de Wintzenheim et plus globalement par les Ashkénazes. C'est la graphie germanique du nom d'origine romane Vidal. C’est la translittération du nom hébreu Haïm.

 Auguste Widal (1822-1875) alias Daniel Staben, universitaire et professeur de langues.
 Fernand Widal (1862-1929), médecin et bactériologiste français (neveu du précédent).

 Syndrome de Widal

 Hôpital Fernand-Widal

Voir aussi 
 Fondation Widal

Odonyme 

 Rue Fernand-Widal
Patronyme juif